

Cinema 
 L'uomo di casa (Man of the House) – film del 1995 diretto da James Orr
 L'uomo di casa (Man of the House) – film del 2005 diretto da Stephen Herek

Libri 
 Man of the House – autobiografia di Tip O'Neill del 1987

Musica 
 Man of the House – singolo di Chuck Wicks del 2009

Televisione 
 Man of the House - film per la televisione del 2018 diretto da Richie Keen